Loose kan syfta på:
 Loose (album av Victoria Williams) – ett musikalbum av Victoria Williams från 1994
 Loose (album av B'z) – ett musikalbum av B'z från 1995
 Loose (album av Nelly Furtado) – ett musikalbum av Nelly Furtado från 2006 
 Loose, England – en ort och civil parish i Kent, England
 Loose, Schleswig-Holstein – en ort i Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Tyskland